Сордо — фамилия. Известные носители:
 Сордо, Даниэль (род. 1983) — испанский автогонщик, участник чемпионата мира по ралли.
 Сордо, Джанлука (род. 1969) — итальянский футболист.